Джим Паппен (, 10 вересня 1939, Садбері — 29 червня 2022) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника.

Володар Кубка Стенлі. Провів понад 800 матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1958 року.

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 15 років, захищав кольори команд «Рочестер Американс», «Торонто Мейпл-Ліфс», «Чикаго Блек Гокс», «Каліфорнія Голден-Сілс» та «Клівленд Баронс».

Загалом провів 859 матчів у НХЛ, включаючи 92 гри плей-оф Кубка Стенлі.

Нагороди та досягнення 
 Учасник матчу усіх зірок НХЛ — 1964, 1968, 1973, 1974, 1975.
 Володар Кубка Стенлі в складі «Торонто Мейпл-Ліфс» — 1964, 1967.
 Володар Кубка Колдера в складі «Рочестер Американс» — 1965, 1966, 1968.

Статистика

Примітки

Посилання 
 

Канадські хокеїсти
Володарі Кубка Стенлі
Хокеїсти «Рочестер Американс»
Хокеїсти «Торонто Мейпл-Ліфс»
Хокеїсти «Чикаго Блекгокс»
Хокеїсти «Каліфорнія Голден-Сілс»
Хокеїсти «Клівленд Баронс»
Тренери «Чикаго Блекгокс»
Хокеїсти АХЛ‎
Учасники матчів всіх зірок НХЛ
Канадські хокейні тренери
Уродженці Садбері